Alberto Azzo I degli Obertenghi (fl. 1011-1026), padre di Alberto Azzo II
Alberto Azzo II (morto nel 1097), figlio di Alberto Azzo I
Alberto Azzo I d'Este
Alberto Azzo II d'Este